Zukowsky ist der Familienname folgender Personen

 Ludwig Zukowsky (1888–1965), deutscher Zoologe und Zoodirektor
 Nickolas Zukowsky (* 1998), kanadischer Radrennfahrer

Siehe auch:

 Zuckowski
 Zukofsky
 Żukowski